Геогра́фия ( — землеописание, от  — земля и  — пишу, описываю)— наука о земной поверхности.

Наука 
География — наука о земной поверхности, может разделятся на отрасли:
 Альтернативная география
 Ботаническая география
 География растений 
 Военная география
 Гуманитарная география
 Историческая география
 Когнитивная география
 Культурная география
 Лингвистическая география
 Политическая география
 Радикальная география
 Почв география
 Промышленности география
 Рекреационная география
 Теоретическая география
 Транспортная география
 Физическая география
 Филателистическая география
 Хорологическая география
 Экономическая география
 Социально-экономическая география

Труды 
 География (Птолемей)
 География (Страбон)
 Ашхарацуйц — армянская география.

См. также 
 Гуманитарная география (альманах)
 География и природные ресурсы
 Географ (значения)